Il campionato di Serie A1 di pallacanestro femminile 1986-1987 è stato il cinquantaseiesimo organizzato in Italia.

La Primigi Vicenza vince il suo undicesimo titolo, sesto consecutivo, battendo nelle due gare di finale la Deborah Milano: negli ultimi cinque campionati, per quattro volte la finale è stata Vicenza-Milano.

LaTaunya Pollard della Lanerossi Schio ha segnato 99 punti alla penultima giornata contro Gragnano (finale 130-87), primato di punti realizzati in una partita.

Stagione

Novità 
Nella stagione precedente ,  e  sono retrocesse in Serie A2. Il loro posto è stato preso dalle promosse ,  e Ottaviano.

Aggiornamenti 
L'Omsa Faenza è stata ripescata al posto della neo promossa Ottaviano.

Formula 
La formula viene rivoluzionata. Le sedici squadre vengono riunite in un unico girone all'italiana, con partite di andata e ritorno. Le squadre classificatesi tra il quinto e il dodicesimo posto vengono ammesse agli ottavi di finale dei play-off per lo scudetto, che vengono disputati al meglio delle cinque partite restando validi i due scontri della stagione regolare. Ai quarti, accedono le prime quattro, che si qualificano al meglio delle cinque gare tenendo conto dei risultati della stagione regolare. Semifinali e finale si disputano al meglio delle tre gare. Le ultime tre retrocedono in Serie A2.

Stagione regolare

Classifica 

Legenda:
      Campionessa d'Italia.
      Ammesse ai play-off scudetto.
      Retrocessa in Serie A2 1987-1988.

Regolamento:
Due punti a vittoria, zero a sconfitta.
In caso di parità di punteggio, contano gli scontri diretti e la classifica avulsa.

Play-off 
Risultati della stagione regolare validi per gli ottavi e i quarti di finale dei play-off:

Tabellone

Verdetti 
 Campione d'Italia:  Primigi Vicenza
 Formazione: Paola Barocco, Francesca Bortolan, Mara Fullin, Lidia Gorlin, Janice Lawrence, Stefania Passaro, Valentina Peruzzo, Catarina Pollini, Amalia Pomilio, Stefania Stanzani. Allenatore: Aldo Corno.
 Retrocessioni in Serie A2: Lanerossi Schio, Omsa Faenza e Latte Berna Gragnano.

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 
 

Pallacanestro nel 1986
Pallacanestro nel 1987
1987 A1